Die Saison 2014/15 im DVV-Pokal begann mit dem Achtelfinale im November 2014 und endete mit den Endspielen am 1. März 2015 im Gerry-Weber-Stadion in Halle. Im Endspiel der Männer setzte sich der Titelverteidiger VfB Friedrichshafen mit 3:0 gegen den Bundesliga-Aufsteiger SVG Lüneburg durch. Bei den Frauen gewann Allianz MTV Stuttgart das Finale im Tiebreak gegen die Ladies in Black Aachen; letztere hatten im Halbfinale den Titelverteidiger Rote Raben Vilsbiburg besiegt.

Mannschaften 

Die Regionalpokalsieger wurden Anfang Oktober ermittelt. Die notwendigen Qualifikationsspiele fanden am 26. Oktober statt.

Männer

Frauen

Weblinks 
 Informationen beim DVV
 Informationen bei der VBL

Einzelnachweise und Anmerkungen 

2014/15
Volleyballsaison 2014/15